Юлиан (Иулиан) Юлианович Баллод (1874—1916) — русский военный деятель, полковник (1917). Герой Первой мировой войны, погиб в бою.

Биография 
Родился в крестьянской семье, общее образование получил  в Виленском техническом училище. В 1897 года после окончания Виленского пехотного юнкерского училища по II разряду произведён в подпрапорщики и выпущен в Малоярославский 116-й пехотный полк. 

В 1898 году произведён в подпоручики и переведён в  Усть-Двинский 179-й пехотный полк. В 1902 году произведён  в поручики и переведён во 2-й обозный кадровый батальон. В 1906 году произведён в штабс-капитаны и переведён в Прагский 58-й пехотный полк. 

С 1914 года участник Первой мировой войны, капитан, с 1916 года подполковник, батальонный командир Замосцкого 60-го пехотного полка, был ранен. Высочайшим приказом от 24 февраля 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

В 1916 году (старшинство 1917 года) произведён в полковники. 17 июня 1916 года погиб в бою. 
 
Высочайшим приказом от 17 декабря 1916 года  за храбрость был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени  (ВП 08.08.1904)
 Орден Святой Анны 3-й степени  (ВП 06.12.1909)
 Орден Святого Станислава 2-й степени  (ВП 03.02.1914)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 18.02.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (Мечи — ВП 24.04.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 24.02.1915)
 Высочайшее благоволение (ВП 15.09.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 17.12.1916)

Примечания

Литература 
 
 по военному ведомству//Разведчик №1272, 24.03.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1274, 08.04.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1285, 23.06.1915 г.
 по военному ведомству//Русский инвалид №175, 1917 г.
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.26679. Л.545-546 (1914 г.)
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 157-144 (1917 г.)

Ссылки 
 
  Баллод Юлиан Юлианович Георгиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Выпускники Виленского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)